О́йген Не́тто (в некоторых источниках: Эуген Нетто, , 1848—1919) — немецкий . Работы по общей алгебре, комбинаторике, вариационному исчислению, рядам Фурье, синтетической  геометрии. Один из ранних основоположников теории групп, в том числе  дал новое доказательство теорем Силова, опубликовал учебники по теории групп и комбинаторике. Ввёл в науку общепризнанное обозначение для числа размещений (1904 год). В 1879 году представил (неполное, как выяснилось) доказательство, что рассмотренное Георгом Кантором взаимно-однозначное отображение единичного отрезка на единичный квадрат не может быть непрерывным.

Биография 
В 1866—1872 годах учился в Берлинском университете у Кронекера, Вейерштрасса, Куммера. В 1870 году под руководством Вейерштрасса защитил диссертацию.

С 1879 по 1882 годы — доцент Страсбургского университета, затем он вернулся в Берлинский университет адъюнкт-профессором. С 1888 по 1913 годы — профессор Гисенского университета. В 1913 году вышел в отставку, умер шесть лет спустя.

Основные труды 
Substitutionentheorie und ihre Anwendung auf die Algebra. Teubner 1882.
Theory of Substitutions and Its Applications to Algebra. Ann Arbor, Mich. 1892.
Die Determinanten.  Teubner, 1910.
Die Determinanten. Teubner, 2nd edition 1925.
Lehrbuch der Combinatorik. Teubner, 1901, 2nd edition 1927.
Elementare Algebra.  Teubner 1904.
Gruppen- und Substitutionentheorie. Leipzig, Göschen, 1908.
Vorlesungen über Algebra. Erster Band.  Teubner, 1896.
Vorlesungen über Algebra. Zweiter Band. Teubner, 1900.
Netto: Kombinatorik. Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften, Bd.1, 1898.
Netto: Rationale Funktionen einer Veränderlichen; ihre Nullstellen. Enzyklopädie Math.Wiss., Bd.1, 1899.
Netto: Rationale Funktionen mehrerer Veränderlichen. Enzyklopädie Mathem.Wiss., Bd.1, 1899.

Русские переводы 
 Нетто Е. Начала теории определителей . Одесса, 1912,  VIII+156 стр.

Литература

Ссылки

Примечания